Concrete (signifiant concret ou béton en anglais) fait notamment référence à :

Toponyme 
 États-Unis
 Concrete, ville de l'État de Washington ;
 Concrete, une zone non incorporée située dans le Texas.

Bande dessinée 
 Concrete,  comic créé par Paul Chadwick et publié par Dark Horse Comics.

Musique 
 Concrete, un album de Fear Factory (1991/2002).
 Concrete, un album des Pet Shop Boys (2006).
 Concrete, collectif parisien organisant des évènements autour de la musique électronique, produisant des artistes de musique électronique.

Voir aussi 
 Concrète.